Michał Landau (ur. 1841, zm. 1896), szachista
 Michał Landau (ur. ok. 1855, zm. 1916), adwokat